St. John Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John Baptist Church (Iowa), ID-Nr. 01001484
 St. John Baptist Church (Iberville Parish, Louisiana), ID-Nr. 93001549
 St. John Baptist Church (Rapides Parish, Louisiana), ID-Nr. 82002794

Siehe auch:
 St. John the Baptist Church